Melchior steht für:
 Melchior (Vorname), Träger des Namens siehe dort
 Melchior (Familienname), Träger des Namens siehe dort
 Melchior (Tannheim), Ortsteil der Gemeinde Tannheim, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Malcher, eine Altenburger Bauerntracht
 eine Champagnerflasche mit 18 Liter bzw. 24 1/1 Flaschen Inhalt
 Melchior-Inseln, Inselgruppe im Palmer-Archipel, Antarktis
 Melchior Harbour, Naturhafen im Palmer-Archipel, Antarktis
 Melchior-System 
 Melchior (Legierung), Legierung aus Kupfer und Nickel
 (3235) Melchior, Asteroid des mittleren Hauptgürtels